Ниже представлен список матчей сборной Болгарии по футболу, проведённых командой в 2000—2009 годах.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Болгарии по футболу
Футбол в Болгарии